LIP steht als Abkürzung für:
 Kreis Lippe, Deutschland, Kfz-Kennzeichen
 Loss Identification Period, Buchführungskennzahl
 Large Igneous Province, Gebiet der Erdkruste, siehe Magmatische Großprovinz
 Länder-Informations-Portal, siehe LIPortal
 Lower Ignition Propensity, siehe Zigarette #Brandgefahr durch Zigaretten 

LiP steht als Abkürzung für:
 Lehrerbildung in der Praxis 

Lip ist der Familienname folgender Personen:
 Tony Lip (1930–2013), US-amerikanischer Schauspieler
 

Lip ist der Name folgender Unternehmen:
 Lip (Uhrenhersteller), französischer Uhrenhersteller

Siehe auch:
 Lipp
 Lips

Abkürzung